Гарфілд (округ, Вашингтон) — округ (графство) у штаті Вашингтон, США.
Гарфілд (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо, США.
Гарфілд (округ, Монтана) — округ (графство) у штаті Монтана, США.
Гарфілд (округ, Небраска) — округ (графство) у штаті Небраска, США.
Гарфілд (округ, Оклахома) — округ (графство) у штаті Оклахома, США.
Гарфілд (округ, Юта) — округ (графство) у штаті Юта, США.